Lars Karlsson je lahko::

Lars Karlsson (hokejist, rojen 1960)
Lars Karlsson (hokejist, rojen 1966)
Lars Karlsson (hokejist, rojen 1969)
Lars Karlsson (inženir)
Lars Karlsson (rokometaš)
Lars Karlsson (skladatelj)
Lars Karlsson (šahist)